Orlu pode se referir a:
 Orlu (Ariège)
 Orlu (Eure-et-Loir)

Desambiguações de topônimos